Карабурун може да се отнася за:

 Карабурун (полуостров в Албания);
 Карабурун (вилает Родосто), село в Източна Тракия;
 Карабурун (вилает Истанбул), село във вилает Истанбул.